Michael Kress, né le  à Dielsdorf en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || Kloten Flyers || LNA
|| 31 || 0 || 2 || 2 || 6 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Kloten Flyers || LNA
|| 43 || 4 || 4 || 8 || 6 || || || || ||  
|-
| 1997-1998 || Eishockey Club Bülach || LNB
|| 14 || 0 || 3 || 3 || 4 || || || || ||  
|-
| 1997-1998 || Kloten Flyers || LNA
|| 34 || 2 || 2 || 4 || 6 || || || || ||  
|-
| 1998-1999 || Hockey Club Davos || LNA
|| 44 || 2 || 1 || 3 || 22 || || || || ||  
|-
| 1999-2000 || Hockey Club Davos || LNA
|| 45 || 2 || 3 || 5 || 36 || || || || ||  
|-
| 2000-2001 || Hockey Club Davos || LNA
|| 43 || 4 || 4 || 8 || 26 || || || || ||  
|-
| 2001-2002 || Hockey Club Davos || LNA
|| 44 || 1 || 9 || 10 || 14 || || || || ||  
|-
| 2002-2003 || Hockey Club Davos || LNA
|| 43 || 3 || 9 || 12 || 18 || || || || ||  
|-
| 2003-2004 || Hockey Club Davos || LNA
|| 39 || 4 || 5 || 9 || 40 || || || || ||  
|-
| 2004-2005 || Hockey Club Davos || LNA
|| 41 || 1 || 4 || 5 || 28 || || || || ||  
|-
| 2005-2006 || Hockey Club Davos || LNA
|| 44 || 1 || 4 || 5 || 40 || || || || ||  
|-
| 2006-2007 || EV Zoug || LNA
|| 43 || 4 || 6 || 10 || 24 || || || || ||  
|-
| 2007-2008 || EV Zoug || LNA
|| 42 || 1 || 7 || 8 || 20 || || || || ||  
|-
| 2008-2009 || EV Zoug || LNA
|| 32 || 0 || 6 || 6 || 14 || || || || ||  
|-
| 2009-2010 || EV Zoug || LNA
|| 30 || 2 || 1 || 3 || 8 || || || || ||  
|-
| 2010-2011 || EV Zoug || LNA
|| 8 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || ||  

|606||31||67||98||312||10||0||1||1||4

|14||0||3||3||4|| || || || ||

Références 

Naissance en avril 1976
Naissance dans le canton de Zurich
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du EHC Kloten
Joueur du EV Zoug
Sportif zurichois
Joueur du EHC Bülach
Défenseur de hockey sur glace